Peñalver ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Peñalver (* 1968), spanischer Zehnkämpfer
 Carmen Peñalver (* 1961), spanische Politikerin
 Diana Peñalver (* 1965), spanische Schauspielerin
 Fernando Peñalver (1765–1837), venezolanischer Freiheitskämpfer
 Leandro Peñalver (* 1961), kubanischer Sprinter
 Luis Ignatius Peñalver y Cárdenas (1749–1810), kubanischer katholischer Geistlicher, erster Bischof von New Orleans, Erzbischof von Santiago de Guatemala

Weitere Bedeutungen:
 Peñalver (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien